Mužská čtyřhra Adelaide International I 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři párů. V sezóně 2021 byla mužská část turnaje kvůli koronavirové pandemii přesunuta do Melbourne. Obhájcem titulu z roku 2020 byl argentinsko-francouzský pár Máximo González a Fabrice Martin, jehož členové zvolili start na souběžně hraném turnaji týmů ATP Cupu.

Vítězem se stal nasazený pár Indů Rohan Bopanna a Ramkumar Ramanathan, který ve finále zdolal chorvatsko-brazilské turnajové jedničky Ivana Dodiga s Marcelem Melem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Světová třiačtyřicítka Bopanna na okruhu ATP Tour vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul. Pro Ramanathana, figurujícího na 144. příčce deblového žebříčku, to bylo první takové turnajové vítězství. Obě finálové dvojice nastoupily na túře ATP do čtyřhry poprvé. Indové v předchozí kariéře již odehráli jednoho debla v Davis Cupu.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola. 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (2. kolo)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (semifinále)
  Tomislav Brkić /  Santiago González (semifinále)
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (2. kolo)
  Jonatan Erlich /  André Göransson (2. kolo)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (2. kolo)
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Adelaide International I 2022